Ahnapee ist die Bezeichnung von:
 Ahnapee Brewery, einer historischen Brauerei des NRHP im US-Bundesstaat Wisconsin (NRHP-ID. 94000597)
 Ahnapee River, ein Fluss im US-Bundesstaat Wisconsin
 Ahnapee (Town), Town(ship) im Kewaunee County, Wisconsin